Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BMW Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rakousko-brazilský pár Alexander Peya a Bruno Soares, který skončil v semifinále na raketách Kolumbijců Juana Sebastiána Cabala s Robertem Farahem.

Vítězem čtyřhry se stal třetí nasazený finsko-australský pár Henri Kontinen a John Peers, který ve finále zdolal turnajové dvojky Juana Sebastiána Cabala s Robertem Farahem výsledkem 6–3, 3–6 a [10–7]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali druhý titul v probíhající sezóně. Peers již v Mnichově triumfoval v roce 2014.

Nasazení párů 
  Marcelo Melo /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finále)
  'Henri Kontinen /  John Peers (vítězové)
  Julian Knowle /  Alexander Peya (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2016
ATP World Tour 2016